João Ribeiro puede referirse a las siguientes personas:

 João Ribeiro (piragüista) (1989-), piragüista portugués;
 João Ubaldo Ribeiro (1941-2014), escritor brasileño.